Безіменна — річка  в Україні, у  Піщанському районі  Вінницької області. Права притока Кам'янки  (басейн Дністра).

Опис 
Довжина річки 7 км.

Розташування 
Бере  початок у селі Яворівці. Тече переважно на південний захід і на південному сході від Вигоди впадає у річку Кам'янку, ліву притоку Дністра.

Річку перетинає автомобільна дорога .

Джерела 
 Гавриков Ю.С. Реєстр річок Вінницької області. — Вінниця: Басейнове управління водними ресурсами річки Південний Буг, 2010. — 89 с. (Таблиця 3.) 

Малі річки України
Річки Вінницької області
Річки Піщанського району
Статті про річки Вінницької області без зображення в картці
Річки України без назви